Drežnica est un toponyme qui désigner :
Drežnica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Ogulin, comitat de Split-Dalmatie ;
Drežnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja.
 Drežnica est également le nom slovaque donné à la masse volumique d'un corps.